Krywka – nieistniejąca wieś w Polsce w gminie Lutowiska
 Krywka – wieś na Ukrainie w rejonie turczańskim
Krywka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.